index der consumptieprijzen in België
 wereldgezondheidsindex, statistische meting van de volksgezondheid in verschillende landen, zoals gepubliceerd door onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie, Bloomberg News en Numbeo.